Chacabuco puede referirse a:

 eminencias:
Cordón de Chacabuco, cordón montañoso ubicado al norte de Colina, en Chile;

 esculturas:
Monumento a la Victoria de Chacabuco, monumento que conmemora la batalla de Chacabuco, librada en Chile entre realistas y el ejército de los Andes;

 historia:
Batalla de Chacabuco, batalla librada en Chile entre realistas y el ejército de los Andes;
Campo de Prisioneros Chacabuco,  campo de concentración chileno para prisioneros políticos, creado en noviembre de 1973;
Hacienda Chacabuco, antigua hacienda ubicada al norte de Santiago de Chile, actualmente monumento nacional;
Oficina Salitrera Chacabuco, exoficina salitrera y monumento nacional de Chile;

 hidrografía:
Estero Chacabuco, espejo de agua al norte de Santiago de Chile;
Río Chacabuco, un afluente del río Baker, en la Región de Aysén, Chile;
Lago Chacabuco, en la cuenca del río Baker,  en la Región de Aysén, Chile;

 localidades y divisiones administrativas:
 Chacabuco, ciudad cabecera del partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, Argentina;
Villa Chacabuco, localidad del partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Partido de Chacabuco, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Parque Chacabuco, barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Departamento Chacabuco, división administrativa de la provincia de San Luis, Argentina;
 Departamento Chacabuco, división administrativa de la provincia del Chaco, Argentina;
Provincia de Chacabuco, provincia de la Región Metropolitana de Santiago, Chile;
Puerto Chacabuco, localidad en la región de Aysén, Chile;

 militar:
Regimiento Reforzado n.º 7 "Chacabuco", unidad militar del Ejército de Chile asentada en la ciudad de Concepción.

 música:
Chacabuco, álbum de 1975 de Ángel Parra y otros intérpretes;

 parques y plazas:
Plaza Chacabuco, área verde de la comuna de Independencia, en Santiago  de Chile;

 transporte:
Avenida Chacabuco, una de las arterias viales de la ciudad de Concepción, Chile;
 buque Chacabuco;
Chacabuco (1817), navío que operó al servicio del Directorio durante las guerras civiles argentinas;
Chacabuco (1853), buque del Estado de Buenos Aires que participó de las acciones iniciales de la guerra entre este y la Confederación Argentina;
Chacabuco, nave de guerra chilena que participó en la Guerra del Pacífico.

Toponimia quechua